Seyffarth ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Seyffarth (1919–1998), schwedischer Eisschnellläufer
 Fritz Seyffarth (1872–1938), Senatspräsident am Reichsgericht
 Gustav Seyffarth (1796–1885), deutscher Ägyptologe
 Jan Seyffarth (* 1986), deutscher Automobilrennfahrer
 Joachim Seyffarth (1928–2014), deutscher Heimatforscher, Denkmalpfleger und Fotograf
 Ludwig Wilhelm Seyffarth (1829–1903), deutscher Theologe, Pädagoge, Autor und Parlamentarier
 Peter Seyffarth (1939–2010), deutscher Ingenieur
 Traugott August Seyffarth (1762–1831), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Seyfarth
 Seyffahrt
 Seyffardt
 Seyfferth